Дискография немецкой поп-певицы Сандры насчитывает 10 студийных, 7 сборников, 3 видеоальбома и 44 сингла.

После значительного успеха в качестве вокалистки диско-трио Arabesque, Сандра начала выступать сольно в 1984 году, начав свою карьеру с немецкоязычной кавер-версии Alphaville «Big in Japan».

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Альбомы Сандры
Сандра
Сандра